VLN est un sigle de trois lettres, qui peut signifier :

 Aéroport international Arturo Michelena, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring, association des organisateurs de courses d'endurance du Nürburgring ;
 VLN (vinzz le normand) : musicien de musique électronique.

Code
Abréviation